Raindorf ist der Ortsname von

 Raindorf (Kirchberg im Wald), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Raindorf (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Raindorf (Veitsbronn), Ortsteil der Gemeinde Veitsbronn, Landkreis Fürth, Bayern

Weitere Bedeutungen:
 Raindorf Soft, Softwareentwickler für Atari-Heimcomputer
 Reindorf (Begriffsklärung)